Janez Tomšič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Tomšič (1908 - 1988), pedagog
 Janez Tomšič (1909 - 1987), admiral